Die 24. Skeleton-Weltmeisterschaft fand zwischen dem 23. Februar und dem 8. März 2015 parallel zur Bob-Weltmeisterschaft auf der Bobbahn in Winterberg in Deutschland statt.

Winterberg wurde am 16. Juli 2011 auf dem Kongress der FIBT in Pyeongchang als Austragungsort der Weltmeisterschaften festgelegt, nachdem es als einziger Kandidat angetreten war. Es handelte sich um die erste Austragung einer Skeleton-WM in Winterberg, das bereits dreimal Bob-Weltmeisterschaften ausgerichtet hatte.

Ergebnisse

Frauen 

Datum: 6. und 7. März 2015

Männer 

Datum: 5. und 6. März 2015

Mannschaft 

Datum: 1. März 2015

Im Mannschaftswettbewerb treten jeweils ein Skeletonpilot, eine Skeletonpilotin sowie ein Frauen- und ein Männer-Zweierbob an. Die Ergebnisse dieser vier Läufe werden addiert.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnis Mannschaft
 Ergebnis Männer
 Ergebnis Frauen

Einzelnachweise 

2015
Sportveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Winterberg
Skeleton (Deutschland)